Teatro alla Scala, een theater in Milaan
Scala (Eindhoven), een cultureel studentencentrum in Eindhoven
Scala (gemeente), een gemeente in de Italiaanse provincie Salerno
Scala (genus), een geslacht zeeslakken
Scala (programmeertaal), een object-functionele programmeertaal voor algemene toepassingen
Scala, een voormalige bioscoop in Utrecht
 Scala (Hoogstraat) en Scala (Kruiskade), voormalige bioscopen in Rotterdam
Scala & Kolacny Brothers, een Belgisch dameskoor geleid door de gebroeders Steven en Stijn Kolacny

Personen:
Alexei Scala (1965), een Moldavisch voetballer